Bogert ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mitchill Bogert (1908–1992), US-amerikanischer Zoologe
 Howard Z. Bogert (1935–2003) US-amerikanischer Elektronik-Ingenieur, bei General Micro-electronics (GM-e) tätig
 Josh Bogert (* 2000), kanadischer Schauspieler und Sänger
 Marston T. Bogert (1868–1954), US-amerikanischer Chemiker
 Tim Bogert (1944–2021), US-amerikanischer Rock-Bassist und -Sänger
 William Bogert (1936–2020), US-amerikanischer Schauspieler